Rugard steht für:

 Rugard, Erhebung und Burgwall auf der Insel Rügen
 Rugard (Schiff, 1927), deutsches Passagierdampfschiff